Сумський обласний недержавний інформаційно-розважальний телеканал

До складу холдингу входять телеканал "Відікон" та радіостанція "Діва-Радіо".

У нульові ретранслював телеканал “НТВ”.

З 19 вересня 2017 по 1 січня 2018 - транслювався на супутнику.

19 березня 2022 - відновив мовлення на супутнику

16 травня 2022 - припинив мовлення на супутнику, через технічні проблеми і вже 25 травня мовлення було відновлено.

27 липня 2022 - припинив супутникове мовлення. 

20 листопада 2019 року відмовився від своєї аналогової ліцензії: Суми 21 ТВК (0,1 кВт), Тростянець 35 ТВК (0,2 кВт), Білопілля 36 ТВК (0,2 кВт), Шостка 10 ТВК (0,01 кВт), Конотоп 10 ТВК (0,1 кВт, 18 год/добу), Ромни 31 ТВК (0,1 кВт).

Ретранслював телеканал “112 Україна” до 2 лютого 2021 року, коли “112 Україна” припинив своє мовлення на супутнику та у кабельних мережах через запроваджені санкції проти кінцевого власнику МХ “Новини” Тараса Козака.

На цьому ТВК у 90-ті мовила Шосткинська студія телебачення, згодом - “Акцент”.

YouTube Facebook Instagram
Телеканал м.Суми і Сумської Області
Телеканали України